Peleliu of Beliliou kan verwijzen naar:
 Peleliu (eiland), het Palause eiland Peleliu (of Beliliou)
 Peleliu (staat), de staat waartoe dit eiland behoort

Zie ook 
 Slag om Peleliu, een veldslag uit de Tweede Wereldoorlog